Die Saison 2003/2004 der Leistungsklasse A war die 15. Austragung der höchsten Spielklasse im Schweizer Fraueneishockey und zugleich die 18. Schweizer Meisterschaft. Den Titel gewann zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte der EV Zug.

Modus 
Der vor der Saison 2001/02 eingeführte Spielmodus mit 20 Spielrunden und einem Finalturniers wurde beibehalten. Die 4 besten Mannschaften nach der Qualifikation spielen im Halbfinal die zwei Teilnehmer am Final aus, in dem anschliessend der Schweizer Meister ermittelt wird.
Der Letztplatzierte der LKA steigt direkt in die LKB ab.

Hauptrunde 
Abkürzungen:S = Siege, U= Unentschieden, N = Niederlagen

Finalturnier 

Der EV Zug/Seewen gewann als Aufsteiger und Qualifikationssieger die Meisterschaft: In einem spannenden Spiel bezwang der EV Zug den zweiten Finalisten HC Lugano mit 4:2. Den dritten Platz gewann der letztjährige Meister SC Reinach. Das Finalturnier besuchten teils bis zu 1000 Zuschauer.

 Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Auszeichnungen 
Spielerin des Jahres
 Daniela Diaz (Zug/Seewen)

All-Star-Team:
 Torhüter: Michelle von Allmen (Zug/Seewen),
 Verteidigung: Regula Müller (Oberthurgau), Nicole Bullo (Lugano)
 Sturm: Daniela Diaz (Zug/Seewen), Michaela Lanzl (Lugano), Maritta Becker (Lugano)

Kader des Schweizer Meisters

Beste Scorer 

Quelle: frauenhockey.ch; Fett: Bestwert

Weblinks

Einzelnachweise 

Swiss Women’s Hockey League
Eishockeysaison 2003/04